Die fünfte Skiflug-Weltmeisterschaft wurde vom 15. bis 18. März 1979 im jugoslawischen Planica ausgetragen. Dies war bereits die zweite Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica. Für diese WM wurde die Schanze auf einen K-Punkt von 185 m umgebaut.

Wettbewerb 

Klaus Ostwald sprang im Training mit 176,0 m einen neuen Weltrekord.

Axel Zitzmann führte nach dem ersten Wertungstag noch mit 19 Punkten Vorsprung. Armin Kogler konnte am zweiten Wettkampftag mit einem Sprung von 169 m im letzten Sprung noch an ihm vorbeiziehen.

Ergebnis

Quellen 
 Skiflug-Weltmeisterschaften: 16.–18. März 1979 in Planica (SLO) (Sic!), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 384–385 ISBN 3-89784-099-5

Weblinks 
 
 Planica JUG 1979.03.18 MSL FIS Ski Flying World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 20. Juni 2020

Einzelnachweise 

1979
Sportveranstaltung 1979
Sportveranstaltung in Jugoslawien
Sportveranstaltung in Kranjska Gora
Letalnica bratov Gorišek
Skispringen (Jugoslawien)